Le terme Principia peut se référer à :
Philosophiae naturalis principia mathematica, un ouvrage en trois volumes d'Isaac Newton, qui contient des explications sur ses lois du mouvement et sa loi universelle de la gravitation (1687) ;
Principia philosophiae, un ouvrage de philosophie de René Descartes (1644) ;
Principia Mathematica, un ouvrage d'Alfred North Whitehead et de Bertrand Russell sur l'axiomatisation des mathématiques (1910-1913) ;
Principia Discordia, un recueil de textes sacrés du discordianisme (années 1950) ;
Opera philosophica et mineralis, également intitulé Principia, un ouvrage scientifique d'Emanuel Swedenborg (1734).
 Principia, le poste de commandement d'un camp romain.
 Principia, également appelés principes, les soldats d'élites de la première ligne de la légion romaine.